Кора́лловый — розово-оранжевый цвет, ассоциирующийся с цветом кораллов. Первое зарегистрированное упоминание кораллового цвета на английском языке относится к 1513 году.

Оттенки

Кораллово-розовый 

Первое зарегистрированное использование кораллово-розового в качестве названия цвета на английском языке относится к 1892 году.

Светло-коралловый

Примечания